Гапаранда (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Гапаранда — місто у Швеції, у лені Норрботтен.